Manuela Di Centa – dirigente sportiva, politica ed ex fondista italiana (1963–)
Giorgio Di Centa – fondista italiano (1972–)